Таммет () — фамилия. 

Известные носители:
 Таммет, Дэниел (род. 1979) — британский высокоодарённый савант.
 Таммет, Танел (род. 1965) — эстонский учёный.
 Таммет, Эйно (?—1977) — журналист, самозванец.

См. также 
 Тамм
 Тамман